Das Ciudad de Floridablanca 2017 fand vom 8. bis 11. März 2017 in Floridablanca, Kolumbien, statt. Das erstmals ausgetragene Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2016/17 und gehörte zur Kategorie PSA 70.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Catalina Peláez einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2016/17
Squashturnier in Kolumbien
Sportveranstaltung in Floridablanca (Kolumbien)